Gefion-Brunnen nach der Gefion-Sage gibt es u. a.:

 in Eckernförde Gefion-Brunnen (Eckernförde)
 in Kopenhagen Gefion-Brunnen (Kopenhagen)

Siehe auch:

 Gefion (Begriffsklärung)